Webster může znamenat:

příjmení
 Alex Webster (* 1969) – americký baskytarista
 Augustin Webster († 1535) – anglický kartuziánský mnich a mučedník
 Ben Webster (1909–1973) – americký jazzový saxofonista
 Byron Webster (* 1987) – anglický fotbalista
 Daniel Webster (1782–1852) – americký politik
 Guy Webster (fotograf) (1939–2019) – americký fotograf
 John Webster (asi 1580– před 1634) – anglický pozdně renesanční dramatik
 Nikki Websterová (* 1987) – australská popová zpěvačka
 Noah Webster (1758–1843) – americký jazykovědec
 William Hedcock Webster (* 1924) – americký právník

geografie
 Webster (Massachusetts) – město ve státě Massachusetts v USA
 Webster County – název sedmi okresů v USA